Га́виржов ( , ) — статутный город на востоке Чешской Республики, в Моравскосилезском крае. Является самым крупным населённым пунктом района Карвина и вторым по величине в крае (после Остравы). Также Гавиржов — крупнейший город Чехии, не являющийся центром района.

География 
Расположен на востоке края, на юге Остравско-Карвинского промышленного района, между городами Острава и Чески-Тешин. Протекает река Лучина.

История 
Гавиржов был основан в середине XX века на месте нескольких деревень. В 1955 году официально получил статус города. Главной причиной постройки нового города стала необходимость предоставления жилья для рабочих угольной и металлургической промышленности.

В рамках Остравской агломерации Гавиржов сохраняет репутацию города с доступным жильём, хорошим уровнем жизни и чистой окружающей средой, по сравнению с другими городами региона.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 



Гавиржов
Статутные города Чехии